Се́йдо Берахи́но (; родился 4 августа 1993 года в Бурунди) — бурундийский и английский футболист, нападающий клуба АЕЛ (Лимасол) и сборной Бурунди.

Клубная карьера 
Родился в Бурунди, но из-за гражданской войны переехал в Англию вместе с матерью, братом и сёстрами. Его семья получила политическое убежище в Ньютауне, Бирмингем. В 2004 году Сейдо перешёл в академию клуба «Вест Бромвич Альбион». Летом 2011 года подписал с «дроздами» свой первый профессиональный контракт.

20 октября 2011 года Берахино перешёл в клуб «Нортгемптон Таун» на правах аренды. Два дня спустя дебютировал в составе «сапожников» в матче против «Брэдфорд Сити». Выступал за «Нортгемптон» до февраля 2012 года, забив 6 голов в 14 матчах.

9 февраля 2012 года вновь отправился в аренду, на этот раз в клуб «Брентфорд». В «Брентфорде» Берахино провёл 7 матчей и забил 4 гола, после чего вернулся в «Вест Бромвич» 3 апреля 2012 года.

28 августа 2012 года Берахино дебютировал за «Вест Бромвич Альбион» в матче Кубка Футбольной лиги против «Йовил Таун». 1 октября того же года отправился в аренду в «Питерборо Юнайтед». В аренде он сыграл 10 матчей и забил 2 мяча.

27 августа 2013 года Берахино впервые вышел в стартовом составе «Вест Бромвича» в матче Кубка Футбольной лиги против «Ньюпорт Каунти». В этой игре он отметился хет-триком. 1 сентября дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче против «Суонси Сити». 28 сентября забил свой первый гол в Премьер-лиге в матче против «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», благодаря которому «Вест Бромвич» одержал сенсационную победу над чемпионом Англии со счётом 2:1.

2 декабря 2013 года Берахино продлил свой контракт с «дроздами» до июня 2017 года.

Летом 2015 года «Тоттенхем Хотспур» предлагал за нападающего £ 21 млн, но «Вест Бромвич» отклонил предложение по трансферу, а сам игрок заявил, что больше никогда не будет играть за «Вест Бромвич». В сентябре 2015 года Берахино возобновил тренировки в составе «Вест Бромвича».

20 января 2017 года Берахино официально стал игроком «Сток Сити». Сумма трансфера составила 12 млн фунтов. Контракт был заключён на 5,5 лет.

Карьера в сборной 
Берахино выступал за сборные Англии разных возрастов: до 16, до 17, до 18, до 19, до 20 лет и до 21 года. В августе 2013 года получил вызов в молодёжную сборную Англии на матч против Шотландии 13 августа. Его дебют в составе молодёжной сборной Англии состоялся 5 сентября 2013 года в матче против Молдавии, в котором он забил единственный гол и принёс победу англичанам. 14 ноября Берахино забил два гола в матче против молодёжной сборной Финляндии. В августе 2018 года Сейдо получил разрешение от ФИФА выступать за национальную сборную Бурунди. Он дебютировал 8 сентября в матче квалификации Кубка Африки-2019 против Габона, сравняв счет в поединке.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ВБА
 Профиль на официальном сайте Футбольной ассоциации
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Англии
Футболисты Бурунди
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 17 лет
Игроки сборной Бурунди по футболу
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Нортгемптон Таун»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Зюлте Варегем»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»